Francia
 Albertville – comune del dipartimento della Savoia
Stati Uniti d'America
 Albertville – città della Contea di Marshall, Alabama
 Albertville – città della Contea di Wright, Minnesota
Repubblica Democratica del Congo
 Kalemie – o Albertville (durante il periodo coloniale), città della Provincia del Katanga